Серге́й Миха́йлович Третьяко́в (, Гольдинген — 10 сентября 1937, Москва) — русский публицист, драматург и поэт-футурист, сценарист.

Биография 

Отец — Михаил Константинович Третьяков, преподаватель. Мать — Елизавета Эммануиловна (урождённая Эльфрида Меллер), из лютеранской семьи немецко-голландского происхождения. Сергей Третьяков в 1915 году окончил юридический факультет Московского университета. В 1919—1922 годах жил и работал во Владивостоке, Пекине, Харбине, Чите. Участник Гражданской войны на Дальнем Востоке.

Начал печататься в 1913 году; входил в московскую группу эгофутуристов «Мезонин поэзии». Во Владивостоке был членом группы футуристов «Творчество», сотрудничал в газетах «Красное знамя», «Дальневосточное обозрение», «Дальневосточная трибуна», журналах «Творчество», «Окно», «Неделя» и др. Первая книга стихов «Железная пауза» вышла в 1919 году во Владивостоке. В Харбине печатался в журнале «Окно». Состоял в партии социалистов-революционеров. 25 июня (8 июля) 1917 года  был избран по новому демократическом закону о выборах гласным Московской городской думы.

В 1922 в Чите вышли поэтические сборники «Ясныш»(1922) и «Путёвка»(1921).

В 1922 году приехал в Москву, работал в рабфаковских литобъединениях, в ГосТиМе, на сцене которого Всеволод Мейерхольд поставил его пьесу «Рычи, Китай!», и в Первом рабочем театре Пролеткульта, в котором его пьесы ставил С. М. Эйзенштейн. В 1924—1925 годах читал лекции по русской литературе в Пекинском университете. В 1925 году был председателем художественного совета первой Госкинофабрики. Один из создателей и лидеров группы «ЛЕФ», он редактировал журнал «Новый Леф» после ухода Маяковского (пять последних номеров за 1928 год).

В 1930—1931 годах побывал в Германии, Дании и Австрии, завязал тесные контакты со многими деятелями культуры, в том числе с Э. Пискатором и Б. Брехтом, — С. Третьяков был одним из первых переводчиков Брехта на русский язык.

В 1937 году арестован и расстрелян в Москве. Реабилитирован 26 февраля 1956 г. ВКВС СССР.

«Слова народные» 

Песни на стихи Третьякова исполнялись и печатались и после его гибели с примечанием «слова народные», например финальная песня из кинофильма «Песнь о героях» (режиссёр Йорис Ивенс, композитор Ханс Эйслер).
Урал, Урал — Магнитная гора,
Урал, Урал — пустынные ветра,
Но партия сказала: Здесь встать! Здесь встать!
И комсомол ответил: Все по местам!

Мы тронулись, мы двинулись
Кочевники, охотники,
Погонщики, колхозники,
Ударный строй…

Урал, Урал — бурливая река,
Урал, Урал — сильна и глубока,
Но партия сказала: Дать ток! Дать ток!
И комсомол ответил: В кратчайший срок!

Творчество 
Автор агитационных стихотворений и пьес «Непорочное зачатие» (1923), «Слышишь, Москва?!» (1923), «Противогазы» (1924), «Хочу ребёнка» (1927). Широкую известность имела основанная на реальных событиях поэма «Рычи, Китай!» (1926) о борьбе китайских портовых рабочих против британских колонизаторов. Роман на китайском материале «Дэн Ши-хуа» имеет подзаголовок «био-интервью». Выпустил книги о коллективизации — «Вызов» (1930) и «Тысяча и один трудодень» (1934).

В книге «Люди одного костра» (1936) рассказал о писателях, чьи произведения сжигались национал-социалистами: о Б. Брехте, Ф. Вольфе, Й. Р. Бехере, Т. Пливье, и о композиторе Г. Эйслере. В книге «Страна-перекрёсток» (1937) описал своё пребывание в Чехословакии в 1935 году.

В 1923 году написал свой первый сценарий на авиационную тему. Автор сценариев фильмов «Элисо» (1928; режиссёр Н. М. Шенгелая), «Соль Сванетии» (1930; режиссёр М. К. Калатозов), «Хабарда» (1931; режиссёр М. Э. Чиаурели).

Сочинения 
 Железная пауза. Стихи, 1919
 Ясныш. Стихи, 1919
 Слышишь, Москва?!, 1924 (пьеса о Германии)
 Противогазы, 1924
 Итого. Стихи. Обл. А. Родченко. — М., 1924
 Чжунго, 1927 (публицистические очерки о Китае)
 Речевик. Стихи. Обл. А. Родченко. — М., 1929
 Рычи, Китай. 1930
 Вызов. М., «Федерация», 1930
 Дэн Ши-хуа. Био-интервью. Роман, 1930
 Месяц в деревне, 1931
 Тысяча и один трудодень, 1934
 Люди одного костра. Литературные портреты, 1936
 Страна-перекрёсток, 1937

Примечания

Литература 
 Краткая литературная энциклопедия. Т. 7. — : Советская энциклопедия, 1972. — Стлб. 613—614.
 Гомолицкая-Третьякова Т. С. О моём отце // Третьяков С. Сторона-перекрёсток. — , 1991. — С. 554—563.
 Кузнецова Т. В. Деятели русского книжного дела в Китае в 1917—1949 гг.: Биогр. словарь. — Хабаровск: Дальневост. гос. науч. б-ка, 1998. — 68 с.
 Третьяков Сергей Михайлович: (Биогр. справка) // Антол. поэзии Дал. Востока. — Хабаровск, 1967. — С. 464.
 Приморский край: Крат. энцикл. справ. — Владивосток: Изд-во Дальневост. гос. ун-та, 1997. — С. 483.
 Сергей Третьяков : Факт [предисл. Д. Фора] // Формальный метод : Антология русского модернизма. Т. 2: Материалы / сост. С. Ушакин. — Москва ; Екатеринбург : Кабинетный учёный, 2016. — С. 183—446.
 Сергей Третьяков. От Пекина до Праги. Путевая проза 1925–1937 годов (Очерки, «маршрутки», «путьфильмы» и другие путевые заметки). — : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2020. — 496 с.

Ссылки 
 На сайте «Век перевода»
 Третьяков С. М.// Энциклопедия Дальнего Востока

Выпускники юридического факультета Императорского Московского университета
Участники Гражданской войны в России
Поэты России
Русские поэты
Поэты Приморского края
Русский футуризм
Драматурги русского авангарда
Поэты русского авангарда
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Расстрелянные в СССР
Казнённые писатели
Похороненные в общих могилах Донского кладбища
Казнённые в 1937 году
Гласные Московской городской думы
Посмертно реабилитированные в СССР
Персоналии: Последний адрес в Москве